Omikron er et bogstav i det græske alfabet. Det kan også henvise til:
 Omikron (COVID-19) - en variant af virussen SARS-CoV-2.
 Scienta Omicron - en virksomhed der bygger videnskabelige instrumenter.

Kildehenvisninger